

Вірний — присілок, Іглінський район, Башкортостан
 Вірний — селище, Пітерський район, Саратовська область